Seriale animowane:
 ThunderCats (1985)
 ThunderCats (2011)